Ел Паво има више значења:

 Ел Паво, Макарио Теран Чавез (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Паво, Минерал ел Дијез (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Паво, Охо де Агва (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паво (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику